În fonetică, o consoană se numește fricativă laterală (sau constrictivă laterală, spirantă laterală) dacă la pronunțarea sa canalul fonator se strîmtează astfel încît aerul să se poată scurge tot timpul emisiunii.

Fricativă laterală, Consoană